Hermannshöhe ist der Name folgender Orte:

 Hermannshöhe (Gültz), Ortsteil der Gemeinde Gültz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Hermannshöhe, ehemals im Landkreis Stolp, Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe: Radosław (Potęgowo)

Siehe auch: 
 Hermannshöh
 Hermannshöhen